Øvre Anárjohka nationalpark ligger i Karasjok og Kautokeino kommuner i Troms og Finnmark fylke i Norge. Parken blev oprettet i 1976 og er på 1.409 km², den grænser til Lemmenjohki nationalpark i Finland. Øvre Anárjohka udgør en del af Finnmarksvidda og præges af  birkeskov og fyrresletter, store moser og mange søer.

Ekstern henvisning 
Direktoratet for naturforvaltning, information om Øvre Anarjóhka nationalpark 

Nationalparker i Norge
Troms og Finnmarks geografi